August von Degenfeld ist der Name von:
 August von Degenfeld-Schonburg (1798–1876),  österreichischer Feldzeugmeister und k.k. Kriegsminister
 August Wilhelm Friedrich von Degenfeld (1795–1845), Grundherr auf dem Eulenhof sowie Mitherr zu Ehrstädt, Waibstadt, Wagenbach und Unterbiegelhof